Comitatul Simpson sau Simpson County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Simpson County, Kentucky
 Simpson County, Mississippi